Steinway Street – ulica w Nowym Jorku
 Steinway Street – stacja metra w Nowym Jorku